Komjáthy György (1933) zenei szerkesztő
 Komjáthy György (1952) lovas, edző, sportvezető